

Cinema 
 Summer Holiday – film del 1948 diretto da Rouben Mamoulian
 Summer Holiday – film del 1963 diretto da Peter Yates

Musica 
 Summer Holiday – album di Cliff Richard e The Shadows del 1963, colonna sonora del film omonimo
 Summer Holiday – singolo di Beatrice Ferrantino del 2013